Die Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen, offiziell Africa Women Cup of Nations (französisch Coupe d'Afrique des nations féminine, auch Afrika-Cup der Frauen; bis 2015 African Women Championship/Championnat d'Afrique de football féminin), ist die vom afrikanischen Fußballverband veranstaltete Kontinental-Meisterschaft im Frauenfußball. Das Turnier findet seit 1998 alle zwei Jahre statt und dient der Ermittlung des Afrikameisters im Frauenfußball. Die Turniere, die ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ausgetragen werden, dienen auch als Qualifikation für das Weltturnier. Dabei stand Afrika zunächst ein Platz zu, ab 1999 zwei Plätze, ab 2014 drei und seit 2022 können sich vier Mannschaften für die WM qualifizieren.

Amtierender Titelträger ist die Mannschaft aus Südafrika. Rekordsieger sind die Nigerianerinnen, die bisher acht von elf Turnieren für sich entscheiden konnten. Zudem gewannen die Nigerianerinnen die beiden Austragungen 1991 und 1995, die vom Afrikanischen Fußballverband CAF nicht als offizielle Afrikameisterschaft der Frauen gewertet werden.

Seit 2015 trägt der Wettbewerb den offiziellen Namen Africa Women Cup of Nations.

Erstteilnahmen 
Bei allen Afrikameisterschaften bis 2016 gab es immer mindestens eine Fußballnationalmannschaft, die zum ersten Mal an einer Afrikameisterschaft-Endrunde teilnahm. 2018 nimmt erstmals kein Neuling teil. Nachfolgend eine Liste der 23 Erstteilnehmer. Insgesamt sind in der CAF 56 nationale Fußballverbände vertreten, wovon jedoch nur 45 eine Frauennationalmannschaft stellen.

 Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme Afrikameister.
 Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme Ausrichter.

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Teilnahmen und Endrundenplatzierungen 

Anmerkungen:
 Bei den Afrikameisterschaften 1991 und 1995 gab es kein Endrundenturnier in einem Gastgeberland, und somit auch keine Qualifikationsspiele zu diesem. Die zu den Spielen angetretenen Mannschaften der Turniere 1991 und 1995 werden deswegen statistisch als „Endrundenteilnehmer“ betrachtet.
 In Jahren mit "*" diente die Meisterschaft auch als Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft.

Erklärung:
 Endrundenteilnahme (97) davon 87 „echte“ Endrundenteilnehmer seit 1998
 1 2 3 4 = Platzierung
 H = Halbfinale
 VF = Aus im Viertelfinale (1991 und 1995, seit 2022)
 V = Aus in der Vorrunde

 Qualifikation (128) 1998 bis 2022
 • = nicht qualifiziert / Rückzug oder Disqualifikation während der Qualifikation
 •• = nach erfolgreicher Qualifikation auf Endrundenteilnahme verzichtet
 z = Nach dem ersten Qualifikationsspiel zum zweiten nicht mehr angetreten
 D = nach erfolgreicher Qualifikation disqualifiziert
 Rückzug (42)
 – = Zur Qualifikation nicht angetreten / vor dem ersten Spiel ausgeschlossen

 Nicht teilgenommen
 leeres Feld

Varia

Einzelnachweise 

 
 
Erstveranstaltung 1998